Бихел може бити:

 Бихел (Тирингија), општина у округу Земерда, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Бихел (Ајфел), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.